Desa Jombor kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jombor (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 110,65), Jawa Tengah, 
 Desa Jombor (administrativ by i Indonesien, lat -7,20, long 110,09), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar